Robert Torrens kan syfta på bland andra:

 Robert Torrens (1775–1856), irländsk domare   
 Robert Torrens (1780–1864), irländsk nationalekonom
 Robert Torrens (1814–1884), australisk politiker